El término criminal puede referirse a:

 Delincuente;
 Derecho penal o derecho criminal;
 Alguien que ha cometido un crimen;

Música 
 Criminal (banda), banda chileno-inglesa de thrash metal;
 Criminal (álbum), álbum del grupo Koma de 2000;
 «Criminal» (canción de Fiona Apple) de 1996;
 «Criminal» (canción de Britney Spears) de 2011;
 «Criminal» (canción de Natti Natasha) de 2017;

Cine 
 Criminal (película de 2004), dirigida por Gregory Jacobs;
 Felon (película) (Criminal en Argentina y España, Criminales en México) película estadounidense de 2008;

Televisión 
 Criminal (serie de televisión argentina) de 2005; 
 Criminal (serie de televisión), serie de televisión de Colombia de 2006; 
 Criminal (serie de televisión de 2019), serie de Netflix de 2019.